

Patronyme 

 Denis Crouzet (1953-), époux d'Élisabeth, professeur et historien de la Renaissance français ;
 Élisabeth Crouzet-Pavan (1953-), épouse de Denis, médiéviste française, professeur à la Sorbonne ;
 François Crouzet (1922-2010), historien de la Grande-Bretagne ;
 Henri Crouzet (1818-1880), polytechnicien et ingénieur des Ponts-et-Chaussées ;
 Maurice Crouzet (1897-1973), historien inspecteur général d'histoire français ;
 Michel Crouzet (1928-), professeur d’université, spécialiste de la littérature romantique et de Stendhal en particulier ; 
 Michèle Crouzet (1967-) femme politique  française ;
 Paul Crouzet (1873-1952) pédagogue et auteur français ;
 Philippe Crouzet (1957-), personnalité française du monde des affaires ;
 Pierre Crouzet (1753-1811), éducateur français ;
 Roger Crouzet (1927-2000) comédien de théâtre, de cinéma, de télévision et de doublage français ;
 Laurence Crouzet (1961-), comédienne et adaptatrice française particulièrement active dans le doublage - fille de Roger Crouzet ;
 Thierry Crouzet (1963-) écrivain et blogueur français ; 
 Thierry Crouzet (1972-), comédien et écrivain français ;
 Valérie Crouzet (1968-) actrice française ;
 Vincent Crouzet, comédien français actif dans le doublage - fils de Roger Crouzet ;
 Vincent Crouzet (1964-) écrivain français ;
 Yves-Daniel Crouzet (1963-) écrivain français.

 Jean Eugène Ferdinand et Eugène Charles Crouzet, associés et successeurs de la fonderie Hildebrand.

Toponyme 

 Le Crouzet, commune française du Doubs ;
 Crouzet-Migette, commune française du Doubs.

Autres 
 Crouzet, entreprise d’électronique, électromécanique et magnétique française
 Crouzet, pâte alimentaire